Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Shlomo Glickstein che ha battuto in finale Dick Stockton 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Gene Mayer (quarti di finale)
 Fritz Buehning (secondo turno)
 Sammy Giammalva (secondo turno)
 Shlomo Glickstein (campione)

 Ilie Năstase (primo turno)
 Brad Drewett (quarti di finale)
 Nick Saviano (semifinali)
 Manuel Orantes (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1981